En cosmologie, l’amortissement Silk représente le phénomène d’amortissement que subissent les fluctuations du fond diffus cosmologique de petite longueurs d'onde avant la recombinaison. Il est nommé en l’honneur du cosmologiste anglais Joseph Silk qui l’a prédit dans le courant des années 1960.

L’amortissement Silk résulte essentiellement de phénomène de viscosité et de transfert thermique entre les photons du fond diffus cosmologique et la matière baryonique, avec laquelle ils sont en interaction du fait de la diffusion Thomson entre photons et électrons.

Physique du fond diffus cosmologique